Christian Ziller ist der Name folgender Personen:

* Christian Gottlieb Ziller (1807–1873), sächsischer Baumeister
 Christian Heinrich Ziller (1791–1868), preußischer Baumeister
 Christian Heinrich Ziller (1810–1857), sächsischer Bauerngutsbesitzer, siehe Ziller (Baumeisterfamilie) #Johann Christians Sohn Christian Heinrich